William "Willy" Fenn Sr, ciclista estatunidenc
 William Fenn Jr (Newark, 1904 - Lavallette, 1980), ciclista estatunidenc